Il singolare del torneo di tennis Daytona Beach Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anna Tatišvili che ha battuto in finale Allie Kiick 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Anna Tatišvili (Campionessa)
 Maria Sanchez (primo turno)
 Nicole Gibbs (primo turno)
 Allie Kiick (finale)

 Catalina Castaño (primo turno)
 Stéphanie Dubois (quarti di finale)
 Polina Vinogradova (secondo turno)
 Cristina Dinu (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Daytona Beach Open 2014